Horst Lommer ist der Name folgender Personen:

* Horst Lommer (Jurist) (1824–1905), deutscher Jurist
 Horst Lommer (Schriftsteller) (1904–1969), deutscher Schriftsteller und Schauspieler